Две копейки — традиционный номинал русской денежной системы. Разговорные названия — семишник, грош, двушка.

Грош 
До XIX века две копейки (или 4 деньги) назывались грошо́м. С 1815 года в связи с включением Царства Польского в состав Российской империи польский злотый был приравнен к 15 копейкам, а грош ( злотого) стал равен  копейки. Соответственно, грошом стала называться монета достоинством в полкопейки.

Семишник 
Название «семишник» возникло после денежной реформы Канкрина 1839—1843 годов. В ходе этой реформы были изъяты из обращения окончательно обесценившиеся ассигнации, курс которых был принудительно установлен к серебряному рублю как 3,50:1. Были изъяты из обращения и медные монеты, курс которых был привязан к ассигнациям.

Новые медные монеты потяжелели и стали полноценным разменным средством при серебряном рубле, в связи с чем на их реверсе легенда несла не только номинал, но и надпись серебромъ, что отражало идентичность курсов серебряной и медной монеты.

Соответственно, исходя из курса новые две копейки соответствовали семи старым.

Характеристики монет

Стандартные выпуски России и СССР

Специальные выпуски

Галерея

Двушка 
В СССР, после денежной реформы 1961 года, двухкопеечная монета (в обиходе именуемая «двушка») приобрела особое значение, так как именно она использовалась (вплоть до «перестройки») по всей стране для оплаты звонков с уличных телефонов-автоматов внутригородских телефонных сетей.

Интересный факт: большинство советских телефонов-автоматов того периода принимали вместо двухкопеечной монеты десятикопеечную, имевшую сходные массогабаритные параметры.

После распада СССР 
В 1998 году была изготовлена пробная монета в 2 копейки, которая так и не вышла в обращение. В настоящее время она экспонируется в Музее истории денег в Санкт-Петербурге.

Примечания

Ссылки 
 2 Копейки на аукционе Нумизматика

Номиналы в копейках
Монеты Российской империи
Монеты СССР